Le tournoi Carol Weymuller Open 2005 est l'édition 2005 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 25 au 30 octobre 2005 à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 25 et est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

En finale, Nicol David l'emporte face Natalie Grinham dans une revanche du British Open disputée deux semaines plus tôt.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 2005
Sport à New York en 2005
Squash en 2005